Le Championnat d'Italie de rugby à XV 1987-1988 oppose les douze meilleures équipes italiennes de rugby à XV. Le championnat débute en  et se termine le . Le tournoi se déroule sous la forme d'un championnat unique en matchs aller-retour. Les 6 premiers de la phase régulière sont qualifiés pour le play-off auquel participent également les 2 premiers de la Série A2, Rugby Calvisano et Noceto.

Colli Euganei Rovigo remporte son  et gagne ainsi le droit d'arborer une étoile sur son maillot. La finale s'est déroulée au Stadio Flaminio à Rome devant  spectateurs.

Équipes participantes 
Les douze équipes sont les suivantes :

 Amatori Catane 
 Amatori Milan
 Scavolini L'Aquila
 Benetton Rugby Trévise
 Serigramma Brescia 
 Eurobags Casale

 CUS Roma Solaria
 Lyons Gelcapello
 Parma
 Petrarca Padoue
 Colli Euganei Rovigo
 San Donà Fracasso

Classement de la phase régulière 

 

|}

¹Petrarca Padoue écope d'un point de pénalité et Amatori Catane de 2 points.

Attribution des points :  victoire : 2, match nul : 1, défaite : 0.

Phase finale

Finale

Barrages promotion - relégation

Vainqueur

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
  Site de la Fédération italienne

1987-1988
Rugby à XV en 1987
Rugby à XV en 1988
Championnat Italie Rugby à XV 1987-1988
Championnat Italie Rugby à XV 1987-1988